Coq de combat peut signifier :
 Un Coq de combat est un coq domestique destiné aux gallodromes ou aux expositions
 Coq de combat est un manga créé par Izō Hashimoto et dessiné par Akio Tanaka
 Coq de combat est un film adapté de ce manga

Voir aussi